Carlos Manuel Marques da Silva (Lisboa, 10 de janeiro de 1949) é um político português, membro fundador da União Democrática Popular e candidato às eleições presidenciais portuguesas de 1991, apoiado pela UDP e PC(R), tendo ficada em 4º lugar com 126 581 votos (2,57%).

Políticos da União Democrática Popular
Marxistas de Portugal
Candidatos presidenciais de Portugal
Naturais de Lisboa